RRP steht für:
 Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad, eine frühere indische Partei
 Recommended Retail Price, die unverbindliche Preisempfehlung
 Rembrandt Research Project
 Remote Radar Post, siehe RRP 117
 Rentnerinnen- und Rentner-Partei, seit 2012 Bündnis 21/RRP
 Rotterdam-Rhein Pipeline
 retropubische radikale Prostatektomie, eine Behandlungsmethode für Prostatakrebs; siehe Prostatektomie
 Record Release Party, eine Veranstaltung, die zur Veröffentlichung eines Tonträgers und dessen Vorstellung eigens stattfindet.

rrp steht für:
 rhein ruhr partner, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke Duisburg, Stadtwerke Essen und Mülheim

Abkürzung